Лоне́ () — французская фамилия. Известные носители:

 Лоне, Бернар Рене де (1740—1789) — французский маркиз, последний комендант Бастилии.
 Лоне, Луи де (1860—1938) — французский геолог, спелеолог, горный инженер.
 Лоне, Марк де (род. 1949) — французский философ, историк и переводчик.

Прочее 
 Лоне — город в Германии, в земле Нижняя Саксония.

См. также 
 Делоне